Термином «москитная лихорадка» может обозначаться
Висцеральный лейшманиоз, паразитарное заболевание
Лихорадка паппатачи, арбовирусная инфекция